Ludwik Bergson (1808–1857) – kupiec w Warszawie,
 Ludwik Bergson (1863–1940) – działacz społeczny w Warszawie.